Das Sternbild Schiff Argo, lat. Argo Navis, ist heute nicht mehr gebräuchlich. Es setzte sich aus den heutigen Sternbildern Achterdeck des Schiffs, Kiel des Schiffs und Segel des Schiffs zusammen. Das Schiff Argo wurde von Ptolemäus eingeführt, später aber von Nicolas Louis de Lacaille in die drei oberen aufgeteilt.

Wäre dieses Sternbild anerkannt, wäre es größer als Hydra.

Der Schiffskompass (Pyxis) liegt in einem Bereich, der früher als der Mast des Schiffes (Malus) angesehen wurde. Üblicherweise zählt man dieses Sternbild nicht zu Argo Navis. Auch die Bayer-Bezeichnungen von Pyxis weisen darauf hin. Denn die Sterne von Argo Navis wurden der Reihe nach aufgeteilt. Carina erhielt z. B. α, β und ε, Vela γ und δ, Puppis ζ, und so weiter, die Sterne Pyxis' passen nicht in diese Reihenfolge.

Mythologie 
Die Argo war das Schiff des Jason, der das Goldene Vlies beschaffen sollte. Das Sternbild ist in Griechenland selbst als Gesamtbild nicht sichtbar bzw. konnte auch in der Antike dort nicht beobachtet werden. Die Sterne Miaplacidus und Canopus bilden den Schiffsboden. In der Antike war das Sternbild nur südlich des 32. nördlichen Breitengrades in seiner gesamten Größe zu beobachten. In der nächsten Nachbarschaft waren das: Afrikanische Mittelmeerküste, das alte Palästina, Irak (antikes Mesopotamien), Iran (antikes Persien, oberhalb des persischen Golfs bis maximal 200 km). 

Im Coelum Stellatum Christianum von Julius Schiller wurde es umgedeutet zur Arche Noah.

Sterne

Literatur 

 Shane Horvatin: Obsolete Constellations. Webdokument, Michigan State University – teilweise mit Abbildungen (englisch)
 Ian Ridpath: Startales. Obsolete Constellations. Webdokument – mit Abbildungen (englisch)

Weblinks 

Historisches Sternbild